Ligusticum commutatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel. Ligusticum commutatum ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
commutatum